Fu la diciottesima stagione della League of Ireland First Division e venne promossa la prima squadra qualificata ovvero il Waterford United F.C..

First Division

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti;

2002
Calcio nel 2002